Zamlaka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Trnovec Bartolovečki, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 440 stanovnika te 120 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji